Вельтер — фамилия. Известные носители:

 Вельтер, Марион (род. 1965) — люксембургская певица, представительница Люксембурга на конкурсе песни Евровидение 1992.
 Вельтер, Надежда Львовна (1899—1991) — советская оперная певица (меццо-сопрано), заслуженная артистка РСФСР (1936).